Hohenheide ist der Name folgender Orte:

 Hohenheide (Elsdorf-Westermühlen) in der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Hohenheide (Fröndenberg) in der Stadt Fröndenberg in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Hohenheide (Hemmingstedt) in der Gemeinde Hemmingstedt in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Zbrojewo (dt. Hohenheide) in der Gemeinde Drawsko Pomorskie, Polen
Siehe auch:
 Hohenheida